Sultões merínidas de Marrocos
  
  

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história